A amarra paralela é uma das amarras utilizadas para unir dois bastões que, como o próprio nome diz, estão dispostos paralelamente. É comum utilizar está amarra quando se quer formar uma vaga longa formada por várias curtas interligadas.

Esta amarra normalmente é iniciada com o uso com o Nó Volta Fiel ou Volta da ribeira pela base, ou seja, aquela que ficará na parte de baixo da amarra. Dá-se várias voltas em torno das duas varas. Faz-se o enforcamento (aperto da amarra) e finaliza-se com uma Volta Fiel.

Ver também 
 Nó
 Lista de nós
 Marinharia

Nós
Escalada
Náutica